Гі () — французька форма імені Гвідо

Персоналії 
 Гі Вергофстадт
 Гі III Сполетський
 Гі Молле
 Гі I Сполетський
 Гі Лефлер
 Гі Демель
 Гі IV (герцог Сполетський)
 Гі (маркграф Тосканський)
 Гі Карбонно
 Гі II Сполетський
 Гі Н'ді Ассембе
 Пан Ґі Мун
 Гі де Мопассан
 Гі Лаліберте
 Гі Негр ( 1941) — французький інженер, конструктор двигунів

Прізвище 
 Аліс Гі-Бланше
 Рівер-Гі
 Роберт Мак Гі

Див. також 
 Острови Мак-Гі
 Рівер-Гі
 Гай (значення)
 Ґі